Olaszország
Somma Lombardo, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében
Somma Vesuviana, község Olaszországban, Campania régióban, Nápoly megyében